Alan Brown je ime več oseb:
 Alan Brown (brigadir), britanski častnik (1909-1971)
 Alan Brown (dirkač), britanski dirkač F1 (1919-2004)